Qian'an (迁安) est une ville de la province du Hebei en Chine ;
 Le Xian de Qian'an (乾安) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.